A Shell
 egy olajipari cég
 a UNIX operációs rendszerek rendszerhéja

sv:Skal